Ventimiglia (en français Vintimille), est une ville italienne de Ligurie.

 John Ventimiglia (né en 1963), acteur américain ;
 Mario Ventimiglia (1921-2005), joueur italien de football ;
 Milo Ventimiglia (né en 1977), acteur américain.

Patronyme italien